Teller steht für:

 Teller, einen Teil des Essgeschirrs
 Teller (Alaska), eine Stadt in den Vereinigten Staaten
 (5006) Teller, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 die Ohren des Schwarzwildes, siehe Jägersprache
 einen Kreisverkehr
 die runde, schließende Scheibe (Ventilteller) am Kopf des Schafts eines Tellerventils, insbesondere im Zylinder eines Verbrennungsmotors
 die Form einer Feder –Kreisscheibe, zentral gewölbt
 die etwa kreisförmig gespannte, plane oder vorne oft zum Rand hin aufgebogene Textilfläche einer Tellermütze, Uniformbestandteil von Militär, Wachen und Schiffs- und Flugmannschaft
 zentral durchgewölbte Form einer Münzprägung

Teller ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Teller (1609–1658), deutscher Theologe und Kirchenliederdichter
 Alfred Teller (1881–1951), österreichischer Architekt
 Augusta H. Teller (1909–2000), ungarisch-amerikanische Mathematikerin und Informatikerin
 Davida Teller (1938–2011), US-amerikanische Psychologin
 Dietrich Teller (1944–2021), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Christian Teller (1933–2008), deutscher Heimatforscher und Denkmalpfleger
 Edward Teller (1908–2003), US-amerikanischer Physiker
 Frank Teller (1965–2016), deutscher Heimatforscher und Denkmalpfleger
 Friedrich Teller (1852–1913), österreichischer Geologe
 Günther Teller (1925–1982), deutscher Generalleutnant
 Heinrich Teller (1910–2008), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Henry Moore Teller (1830–1914), US-amerikanischer Politiker
 Isaac Teller (1799–1868), US-amerikanischer Politiker
 Janne Teller (* 1964), dänische Schriftstellerin 
 John Teller (* 1983), US-amerikanischer Freestyle-Skier

 Karl Teller (1888–1944), tschechischer Schriftsteller, Dramatiker, Schauspieler, Zionist und Lehrer
 Ludwig Teller (1911–1965), US-amerikanischer Politiker
 Martin Teller (* 1966), deutscher Historiker und Geograph
 Michaela Teller (* 1975), deutsche Juristin und Richterin am Bundesfinanzhof
 Miles Teller (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler
 Oscar Teller (1902–1985), österreichischer Kabarettist, Rezitator, Sänger und Autor

 Seth J. Teller (1964–2014), US-amerikanischer Informatiker
 Walter Teller (1928–1999), deutscher Pädiater
 Wilhelm Abraham Teller (1734–1804), deutscher Theologe
 Wyatt Teller (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Teller (* 1948), US-amerikanischer Zauberkünstler, siehe Penn & Teller

Siehe auch:

 Teller County, County in Colorado, Vereinigte Staaten
 Teller Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika